W Polsce 
 Kałdowo – osada w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Prabuty 
 Kałdowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Malbork
 Kałdowo – dzielnica Malborka
 Kałdowo – gromada
 Malbork Kałdowo – przystanek kolejowy